Арнаутово — название населённых пунктов в России:

 Арнаутово — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Арнаутово — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.